ZEFIS, ZefIS oder ZefiS steht für:
 Rheinland-pfälzisches Zentrum für Insolvenzrecht und Sanierungspraxis (ZEFIS), gemeinsame wissenschaftliche Einrichtung der Universität Trier sowie der Fachhochschulen Trier (Campus Birkenfeld) und Koblenz (Rhein-Ahr-Campus Remagen) 
 Zentrum für interdisziplinäre Sprachforschung (ZefiS), interdisziplinäres Zentrum der Bergischen Universität Wuppertal
 Zentrum für Islamische Studien (ZEFIS), 2012 von der Frankfurter Goethe-Universität und der Gießener Justus-Liebig-Universität gegründetes Institut, das seitdem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird.

Zefis ist darüber hinaus ein rumänischer Vorname.

ZEFIS